Clairefontaine ist der Name mehrerer geografischer Objekte:

 In Belgien:
 Ortsteil von Arlon
 
 In Frankreich:
 Clairefontaine-en-Yvelines, Gemeinde im Département Yvelines
Abtei Clairefontaine in der belgischen Provinz Luxemburg, Zisterzienserinnen
Kloster Clairefontaine in der Gemeinde Polaincourt-et-Clairefontaine, Haute-Saône, ehemalige Zisterzienserabtei, gegründet 1132, 
Abtei Clairfontaine in der Gemeinde Clairfontaine, Aisne, gegründet im 12. Jahrhundert, Prämonstratenser, im 17. Jahrhundert nach Villers-Cotterêts verlegt
Trappistinnenabtei Clairefontaine-Cordemois, seit 1935 belgisches Kloster der Trappistinnen in Bouillon (Belgien), Provinz Luxemburg, Bistum Namur

Siehe auch:
 Clairfontaine, Gemeinde im Département Aisne
 Étival-Clairefontaine, Gemeinde im Département Vosges
 Papierhersteller Clairefontaine (1858 gegründet)
 Polaincourt-et-Clairefontaine, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Place Clairefontaine in der Stadt Luxemburg
 Centre technique national Fernand-Sastre, Leistungszentrum des französischen Fußballverbandes in Clairefontaine-en-Yvelines, dessen übliche Kurzbezeichnung Clairefontaine ist